Raypur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Rāipur (ort i Bangladesh), Chittagong,

Indien 

 Raypur (ort i Indien), Västbengalen, South 24 Paraganas, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar